

Astronomia 
140 Siwa – un asteroide della fascia principale scoperto nel 1874.

Geografia 
Siwa – città nepalese
Siwa – un'oasi del deserto libico, in territorio egiziano;

Mitologia 
Siwa o Ziva – la dea della fertilità nella mitologia slava;

Zoologia 
Siwa – genere di ragni appartenente alla famiglia Araneidae.